Woodrow Wilson High School steht für folgende:

Schulen:
 Woodrow Wilson High School (Long Beach), Kalifornien
 Woodrow Wilson High School (Los Angeles), Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:

 Woodrow Wilson High School (Middletown, Connecticut), NRHP-ID 86002270
 Woodrow Wilson High School (Washington, D.C.), NRHP-ID 10000243

Siehe auch:
 Woodrow Wilson Junior High School